Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2005 war die neunte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 27. März bis 2. April 2005 in Jekaterinburg in Russland statt und damit zum bislang einzigen Mal in Asien.

Der Nordire Mark Allen gewann das Turnier durch einen 6:5-Sieg im Finale gegen den Engländer Chris Norbury. Titelverteidiger Jamie Jones schied im Viertelfinale gegen Judd Trump aus.

Modus 
Die 40 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils fünf Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2005
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Russland
Sportveranstaltung in Jekaterinburg